Schmiedbach ist ein Gewässername:

 Schmiedbach (Almbach) – zwei Zuflüsse des Almbach (Salzach) im Bundesland Salzburg; flussabwärts:
 Schmiedbach (Almbach, Faistenau), rechter Zufluss bei Faistenau, Bezirk Salzburg-Umgebung
 Schmiedbach (Almbach, Wimberg), linker Zufluss bei Wimberg, Gemeinde Adnet, Bezirk Hallein
 Schmiedbach (Donau), linker Zufluss zur Donau in Beuron, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Schmiedbach (Enns), rechter Zufluss der Enns über einen Altarm gegenüber Weng im Gesäuse, Markt Admont, Bezirk Liezen, Steiermark
 Schmiedbach (Federbach), auch Schmidtbach, rechter Nebenlauf des Federbach (Alb) zwischen Ötigheim und Durmersheim, beide Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Schmiedbach (Feistritz), linker Zufluss der Feistritz (Lafnitz) nach Lebing, Gemeinde Floing, Bezirk Weiz, Steiermark
 Schmiedbach (Kessel), linker Zufluss der Kessel gegenüber der Bergmühle, Gemeinde Tapfheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Schmiedbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers bei Obermünkheim, Gemeinde Untermünkheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schmiedbach (Lein), linker Zufluss der Lein bei Tennhöfle, Gemeinde Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schmiedbach (Lindach), rechter Zufluss zur Lindach in Weilheim an der Teck, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Schmiedbach, rechter oberster Lauf des Schreinerbachs, linker Zufluss der Menach bei Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Schmiedbach (Siegbach) – zwei Zuflüsse des Siegbachs (zur Abens) im Landkreis Kelheim, Bayern; flussabwärts:
 Schmiedbach (Siegbach, Pürkwang), linker Zufluss in Pürkwang, Gemeinde Wildenberg,
 Schmiedbach (Siegbach, Grafenmühle), linker Zufluss vor der Grafenmühle, Markt Siegenburg
 Schmiedbach (Uschbach), rechter Zufluss des Uschbachs (zum Eschbach, zum Götzenbach) bei Kemnaten, Gemeinde Eschach, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

 Hofhammerschmiedbach und Stadthammerschmiedbach, zwei Münchner Stadtbäche links der Isar
 Schmiedbächl linker Oberlauf bis Leeder eines rechten Zuflusses des Wiesbach (Lech, Landberg am Lech) bei Asch, Gemeinde Fuchstal, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern

Schmiedbach ist der Ortsname von:
 Schmiedbach (Gemeinde Auberg), Ortsteil der Gemeinde Auberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Schmiedbach (Gemeinde Ebersdorf), Ortsteil der Gemeinde Ebersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Schmidbach
 Schmidtsbach
 Schmiedebach
 Schmiedgraben
 Schmittenbach
 Schmitzbach